(794) Иренея () — небольшой астероид главного пояса, который был обнаружен 27 августа 1914 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории и назван в честь дочери астронома и директора Венской обсерватории Эдуарда Вейсса.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км